Die Bank of the West Classic 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Stanford. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 12. bis 20. Juli 2008 statt.

Im Einzel gewann Aleksandra Wozniak gegen Marion Bartoli mit 7:5 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Liezel Huber mit 6:4 und 6:3 gegen Jelena Wesnina / Wera Swonarjowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)